Серия банкнот С () республики Ирландия была последней серией банкнот перед введением евро; она заменила серию банкнот В. Серия введена в обращение в 1992 году и выведена из обращения в 2002 году.

Банкноты 
Центральный банк Ирландии в 1991 году провёл конкурс, в котором девять ирландских художников предложили свои варианты будущих банкнот. Были выбраны изображения Роберта Баллаха, и он разработал единый дизайн новой серии банкнот.

Темой для этой серии стали люди, которые способствовали формированию современной Ирландии — серия включала портреты политиков, писателей, религиозных деятелей.

Эти банкноты содержали несколько защитных мер против подделки, кроме того, они содержали признаки, по которым их распознавали слабовидящие и слепые; такие особенности ранее не присутствовали на банкнотах в Ирландии.

Пять фунтов 

Банкнота пять фунтов была впервые выпущена в апреле 1994 года, и последний раз в 2000 году. На аверсе банкноты была изображена Кэтрин Маколи, которая основала католическую монашескую конгрегацию «Сёстры Милосердия».

Оборотная сторона изображает трёх учеников в школе. Первая версия ирландской поэмы Mise Raifteirí an File автора Энтони Рафтери написана на школьной доске. За учениками на стене карта Европы.

Основными цветами банкноты стали коричневый и голубой. Размеры банкноты 120.0 × 64.0 миллиметров.

Десять фунтов 

Банкнота в 10 фунтов выпускалась с сентября 1993 по 2000 год. На банкноте изображён Джеймс Джойс; фоном выступают окрестности Дублина и Уиклоу, в частности Дублинский залив.

Дизайн оборотной стороны — особенности правительственного здания , в Дублине, построенного архитектором и скульптором . Голова в центре банкноты является символом реки Лиффи. Фон банкноты — карта девятнадцатого столетия и роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану».

Основной цвет банкноты зелёный. Её размеры — 128.0 × 68.0 миллиметров.

Двадцать фунтов 

Банкнота 20 фунтов выпускалась с ноября 1992 по 2000 год. На аверсе банкноты изображён портрет
Дэниэла О’Коннелла, он занимал должность лорд-мэра Дублина c 1841 по 1842 год; фон банкноты —  в графстве Керри.

На оборотной стороне рукопись 1845 года, под которой расположено 

Основной цвет банкноты — фиолетовый. Размеры банкноты — 136.0 × 72.0 миллиметров.

Пятьдесят фунтов 

Банкнота пятьдесят фунтов выпускалась с ноября 1995 по 2001 год. На лицевой части банкноты изображён портрет Дугласа Хайда, первого президента Ирландии, фон банкноты — , а в верхней части банкноты изображён .

На оборотной стороне символ и печать Гэльской лиги. Фон банкноты — манускрипт шестнадцатого века, хранящийся в Ирландской королевской академии.

Основной цвет банкноты — голубой. Размеры банкноты — 144.0 × 76.0 миллиметров.

Сто фунтов 

Банкнота сто фунтов выпускалась с сентября 1996 по 2000 год. На лицевой части банкноты расположен портрет Чарльза Стюарта Парнелла; фоном банкноты стал  в Ратдраме, графстве Уиклоу.

На оборотной стороне банкноты изображён Монумент О’Коннелла, именем которого названа улица О’Коннелл-стрит в Дублине.

Основные цвета банкноты — красный и зелёный. Размеры банкноты — 152.0 × 80.0 миллиметров.

Банкноты Ирландии
1992 год в экономике
1992 год в Ирландии
Появились в 1992 году
Исчезли в 2002 году
Появились в 1990-е годы в Ирландии